Ford County kan syfta på flera olika administrativa områden i USA

 Ford County, Illinois
 Ford County, Kansas